Понятието славянски може да се отнася до:
 историческата народност славяни
 езика на древните славяни, т.е. праславянски език
 езиците, наследили праславянския език, т.е. славянски езици
 народите, произлезли от древните славяни, т.е. славянски народи
 религията на славяните, т.е. славянска религия